Полоне́з — торжественный танец-шествие в умеренном темпе, когда танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фигурам с музыкальным размером танца — 3/4.

Искусство

Музыка 
 Полонез Огинского'' («Прощание с родиной»)
 «Полонез» — студийный альбом группы «Чиж & Co», вышедший в 1996 году.

Фильмы 
 «Полонез» — американский фильм 1945 года. Режиссёр: Чарльз Видор.
 «Полонез Огинского» — художественный фильм режиссёра Льва Голуба 1971 года.

Печатные издания 
 «Полонез» — главный печатный орган польской диаспоры в Египте.

Техника 
 Полонез () — легковой автомобиль польского производства.
 Полонез — белорусская реактивная система залпового огня.
 «Полонез» — пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Варшава—Москва.
 «Полонез» — яхта, на которой польский путешественник Кшиштоф Барановский совершил в 1972—1973 годах одиночное плавание вокруг света.

Разное 
 Полонез — польская водка, выпускаемая в городе Ланьцут. Самая распространённая польская водка в Англии.
 Полонез — вид женской верхней одежды, распространённой в Европе в XVIII—XIX веках.
 Полонез — польский спортивный клуб из Варшавы. Футбольная команда клуба выступает во II польской лиге.

См. также 
 Полонезкёй — польская деревня в районе Бейкоз провинции Стамбул, Турция.